Il doppio del torneo di tennis Jerusalem Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Steve Guy e Carl Limberger che hanno battuto in finale Brian Joelson e Richard Matuszewski 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Gilad Bloom /  Paul Wekesa (primo turno)
 Marc-Kevin Goellner /  David Prinosil (primo turno)

 Sander Groen /  Bent-Ove Pedersen (quarti di finale)
 Steve Guy /  Carl Limberger (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 1992